Lambin ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Mona Lambin (* 1991), estnische Fußballspielerin
 Denis Lambin (1520–1572), französischer Humanist und Gelehrter
 Éric Lambin (* 1962), belgischer Geograph

Siehe auch:
 Lambinus